Zuccotti − cognome italiano
 César Andrés Mendoza Zuccotti (n. 1983) – giocatore di beach soccer argentino, di ruolo portiere
 Giuseppe Zuccotti (n. 1916) – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Luigi Zuccotti (n. 1942) – ex ciclista su strada e pistard italiano
 Primo Zuccotti (1915-2004) – ciclista su strada italiano

Pagine correlate 
 Zucchi